В этой статье приведены результаты матчей сборной Англии по футболу с 1970 по 1979 год.

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Ссылки 
 Все матчи сборной Англии на сайте EnglandStats.com 

1970